62. udgave af Vuelta a España blev arrangeret i tidsrummet  1. til 23. september 2007, og bestod af 21 etaper, som var til sammen 3241 kilometer. 145 af de 189 startende fuldførte løbet.

18 af ProTour-holdene stilte til start i løbet. Unibet.com var ikke inviteret, og invitationen til Astana var trukket tilbage. I tillæg er de spanske kontinental-hold Relax-GAM, Andalucia-Caja Sur og Karpin Galicia blevet inviteret.

Russeren Denis Mensjov vandt sammenlagt foran spanierne Carlos Sastre og Samuel Sánchez. Samuel Sánchez, Daniele Bennati og Oscar Freire vandt tre etaper hver, og Alessandro Petacchi vandt to etaper. Mensjov vandt bjergkonkurrencen og kombinationskonkurrencen, og Bennati vandt pointkonkurrencen.

Etaperne

Trøjernes fordeling igennem løbet

Resultater

Sammenlagt

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Kombinationskonkurrencen 

Pointene i Kombinationskonkurrencen regnes ud ved at summere placeringerne i de andre konkurrencer.

Holdkonkurrencen

Eksterne links 
 Officiel hjemmeside

UCI ProTour 2007
2007
Cykelløb i 2007